McFarlane kan syfta på:

 McFarlane – ett skotskt efternamn och personer med namnet, se MacFarlane (efternamn)

Geografi

Australien

 McFarlanes Find Mine – en gruva i Western Australia
 McFarlanes Peak – en bergstopp i Northern Territory
 Lake McFarlane – en sjö i Tasmanien
 Mount McFarlane – ett berg i South Australia

Kanada

 McFarlane Bay – en vik i Saskatchewan
 McFarlane Relief Drain – en dräneringskanal i Ontario
 Ruisseau McFarlane – ett vattendrag i Québec

Se även
 McFarlane Creek
 McFarlane Lake

Se även-
 MacFarlane